Андре́й И́горевич Его́ров (род. 21 сентября 1976, ) — российский писатель. Проживает в Москве.

Биография 
Родился 21 сентября 1976 года в Москве. Выпускник Московского Педагогического Университета имени Ленина. Впервые публиковался как поэт в журналах «Юность» и различных поэтических альманахах. Писательский дебют — 2002 год, роман «Путешествие Чёрного Жака». издательством «Армада» («Альфа-книга») опубликовало в 2003 и 2004 годах две части фэнтези-эпопеи «Шесть королевств»: «Стерпор» и «Вейгард». В 2003 году в том же издательство вышла совместная работа с Алексеем Пеховым в стиле постапокалиптика — «Последний завет». В феврале 2006 года издательство «Эксмо» опубликовало совместную работу с Евгением Гаркушевым — фантастические хронооперы «Заповедник» и «Балансовая служба». В 2006—2007 годах вышла трилогия «Космические каторжники», также совместно с Евгением Гаркушевым: «Космический капкан», «Бунт при Бетельгейзе» и «Межпланетная банда». В 2008 году в издательстве «Снежный ком» вышел сборник рассказов «Книга тёмной воды». В 2009 году издательством «Антей» опубликован роман «Вечный мент или Светоч справедливости».

Книги

Литература 
 Бобов К. Страсти в зоопарке. (Рец. на кн.: Гаркушев Е., Егоров А. Заповедник. – М.: Эксмо, 2006). // Мир фантастики, — 2006, № 33.
 Кожухов А. По фене ботать могёшь, салага? (Рец. на кн.: Гаркушев Е., Егоров А. Бунт при Бетельгейзе. – М.: Эксмо, 2006). // Мир фантастики, — 2007, № 44.
 Кожухов А. Гоните ваши денежки, господа хорошие. (Рец. на кн.: Гаркушев Е., Егоров А. Межпланетная банда. – М.: Эксмо, 2007). // Мир фантастики, — 2007, № 47.
 Кожевников А. Рец. на кн.: Егоров А., Гаркушев Е. Заповедник. // Безымянная звезда, — 2006, № 2(6). – C. 82-83.
 Кожевников А. Рец. на кн.: Егоров А. Балансовая служба. // Безымянная звезда, — 2006, № 2(6). – C. 83-84.
 Кожевников А. Рец. на кн.: Гаркушев Е., Егоров А. Космический капкан. // Безымянная звезда, — 2006, № 3(7). – C. 93-94.
 Кожевников А. Рец. на кн.: Егоров А., Гаркушев Е. Бунт при Бетельгейзе. // Безымянная звезда, — 2006, № 4(8). – C. 95.
 Кожевников А. Рец. на кн.: Егоров А., Гаркушев Е. Межпланетная банда. // Безымянная звезда, — 2007, №5(15). – C. 87-88.
 Рамштейн Л. Галактическая братва. (Рец. на кн.: Гаркушев Е., Егоров А. Космический капкан. – М.: Эксмо, 2006]). // Реальный мир, — 2006, № 1. — С. 82-84.

Ссылки 
 Информация об авторе на LitPORTAL.ru
 Произведения Егорова в библиотеке «Фантаст»
 Сайт автора
 
  и на «Facebook».

Выпускники МПГУ
Писатели XXI века
Русские писатели XX века
Писатели-фантасты России